Als Autosalon bezeichnet man eine Fachmesse für Automobile. Bekannte Messen sind:

 Genfer Auto-Salon, ein Autosalon in Genf
 Pariser Autosalon
 Turiner Autosalon, ein ehemaliger Autosalon in Turin